

Persone
De Bonis – cognome italiano
Bentivoglio de Bonis (1188-1232) – presbitero italiano dell'Ordine dei frati minori
Domenico De Bonis (1932-2021) – magistrato e personaggio televisivo italiano
Donato De Bonis (1930-2001) – vescovo cattolico italiano
Erika De Bonis, nota semplicemente come Erika (1984) – cantante italiana
Ermes Flavio de Bonis (1460 circa-1514) – scultore, architetto e medaglista italiano
Francesco De Bonis (1982) – ex ciclista su strada italiano
Giovanni Battista De Bonis (1699-1772)  – medico italiano
Saverio De Bonis (1964) – politico italiano

Altro
Palazzo de Bonis edificio di Potenza